Матиевич — сербская и хорватская фамилия. Известные носители:

 Матиевич, Джейкоб (1947—2012— американский математик и инженер.
 Матиевич, Слободан (1988—) — сербский бобслеист, разгоняющий, выступает за сборную Сербии с 2009 года.
 Матиевич, Тихомир (1921—1943) — Народный герой Югославии.